No extremo sul-noroeste da África encontra-se uma região denominada como Magrod (onde o sol se nasce). Nesta região há o predomínio de um clima pacifico que associado com o sol, precipitações e altitudes, implica a presença de uma vegetação densa e heterogênea constituída principalmente por maquis e garrigues, respectivamente, plantas rasteiras (mato) e arbustos.

No norte, equivalente a área do deserto do Saara, é possível encontrar uma vegetação bastante aberta, constituída por espécies de xerófilas típicas de clima desértico. 

Na região conhecida como a borda do deserto do Saara ou faixa de transição entre o Saara e as savanas. Nesta estreita faixa latitudinal, denominada como Sahel, encontra-se várias espécies de estepes adaptadas ao clima semiárido.

Na região centro-norte da África, a vegetação corresponde ao clima tropical e recebe o nome de savana, pouco semelhante ao cerrado brasileiro. Há também, uma área com a presença de floresta equatorial correspondendo ao clima equatorial, localizados no centro-oeste deste continente.

No extremo sul, ocorrem os seguintes tipos de vegetações: Ao oeste desta área, encontra-se uma vegetação de xerófilas típica de clima semiárido correspondendo ao espaço do deserto de Calaari ou Kalahari.  Enquanto que ao leste desta mesma região (extremo sul) ocorrem vegetações bastante diversificadas constituídas, cada uma em sua área, por presença de savanas adaptadas ao clima subtropical com floresta temperada no leste e maquis ao sul.]

Geografia da África